Багаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Багаевское сельское поселение — входит в Багаевский район Ростовской области. 
 Багаевское сельское поселение — входит в Саратовский район Саратовской области
 Багаевское сельское поселение — входит в Кайбицкий район Татарстана